Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 107001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 21 grudnia 2000 do 31 marca 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

107001-107100

107101-107200

107201-107300

107301-107400

107401-107500

107501-107600

107601-107700

107701-107800

107801-107900

107901-108000

Przypisy 

Lista planetoid 107001-108000